Pere Sant i Alentà (1929-1953), ciclista català, fill de Pere Sant i Cirera.
 Pere Sant i Cirera (1904-?), ciclista català.